center, amerikaifutball-pozíció
 center, kosárlabdaposzt
 középcsatár poszt a labdarúgásban
 center, poszt a jégkorongban
 call center
Földrajz
 Center, Ózd része, egykor önálló település
 Center, település Colorado államban
 Center, település Texas államban
 Center, település Washington államban